Blitz steht für:
 Blitz, elektrische Entladung in der Atmosphäre
 Blitzlicht, Beleuchtungseinrichtung in der Fotografie
 Entfesselter Blitz, Blitzgerät, das räumlich von der Kamera getrennt ist
 Blitz, rechter Nebenfluss des Fehntjer Tiefs in der Gemeinde Ihlow, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Blitz, spezielle Kennung von Leuchtfeuern in der Seefahrt, siehe Kennung
 Blitz (American Football), direkter Angriff auf den Quarterback der angreifenden Mannschaft
 The Blitz, englische Bezeichnung für deutsche Luftangriffe gegen London (1940–1941)

Fahrzeuge:
 Blitz (Auto), deutsche Automobilmarke (1911–1915)
 Bedford Blitz, Kleintransporter oder Wohnmobil von General Motors (1973–1987)
 Heinkel He 70 Blitz, deutsches Passagier- und Kampfflugzeug in den 1930er Jahren, siehe Heinkel He 70
 Blauer Blitz, Baureihen der Österreichischen Bundesbahnen, siehe ÖBB 5145
 KFNB – Blitz, österreichische Lokomotiven
 LDE – Blitz, deutsche Lokomotive
 Opel Blitz, leichte LKW-Baureihe der Adam Opel AG (1930–1975)

Informatik:
 Blitz++, mathematische High-Performance Vektor-Bibliothek (C++)
 Blitz Basic, an der Basic-Syntax orientierte Programmiersprache

Publikationen:
 Blitz-Verlag, deutscher Verlag für Romane aus den Bereichen Krimi, Thriller und Mystery (seit 1995)
 Blitz-Illu, wöchentliche Illustrierte aus dem Verlag Inter Publish GmbH (seit 1993)
 Blitz (Portugal), portugiesische Musikzeitschrift der Impresa-Mediengruppe (1984 gegründet)
 Der Blitz (Zeitung), jiddische Zeitung in New York, Vereinigte Staaten

Kunst & Kultur:
 Der Blitz, Originaltitel: L’éclair, Oper von Halévy (1835)
 Blitz Club, Techno-Club in München
 Blitz (Band), britische Oi!-Punk-Band
 Blitz (Fernsehsendung), ehemaliges Boulevardmagazin beim TV-Sender Sat.1 (1997–2007)
 Blitz (Film), unveröffentlichter Spielfilm von Steve McQueen
 Blitz – Cop-Killer vs. Killer-Cop, britischer Thriller von Ken Bruen (2011)
 The Blitz (Album), Musikalbum von Krokus (1984)

Blitz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Blitz (1904–1943), niederländischer Maler und Illustrator

 Jeffrey Blitz (geboren 1960), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Jekutiel Blitz (ca. 1634–1684), jüdischer Übersetzer
 Maria Blitz (1918–2016), Holocaustüberlebende, Zeitzeugin
 Maurice Blitz (1891–1975), belgischer Wasserballspieler

BLitZ steht als Abkürzung für:
 BLitZ – Bonner literarische Zeitung, ehemalige Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Biltz
 Blitzer
 Der Blitz
 Gammablitz, Energieausbruch sehr hoher Leistung im Universum
 Grüner Blitz, atmosphärisch-optisches Naturphänomen
 London Blitz (American Football), Footballmannschaft in London, England
 Tscherenkow-Blitz, Blitz, der durch von kosmischer Strahlung ausgelöste Teilchenschauer entsteht
 Blitzschach, Form des Schachspiels mit Zeitbegrenzung
 Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch, Environment von Joseph Beuys
 Blic, serbische Boulevard-Zeitung
 Funke (Entladung), Licht ausstrahlendes Plasma bei einer kurzzeitigen Gasentladung

Abkürzung